Михаил Григорьевич Бурштин () — композитор и пианист, лауреат конкурса молодых музыкантов-исполнителей республик Средней Азии и Казахстана (1964).

Биография 
Родился 19 мая 1943 года во Фрунзе, в семье музыкантов. Отец — Григорий Михайлович Бурштин и мать — Слава Марковна Окунь, заслуженная артистка республики — после окончания Московской консерватории в 1940 г. приехали в республику и активно содействовали развитию музыкального искусства. В 1957 году М. Бурштин оканчивает музыкальную школу им. П. Шубина и поступает на фортепианное отделение Киргизского государственного музыкально-хореографического училища им. М. Куренкеева. В 1961 году с отличием заканчивает училище и поступает на фортепианный факультет Ташкентской государственной консерватории по классу А. М. Литвинова, в 1962 году совмещает занятия на этом факультете с занятиями на композиторском по классу А. А. Малахова, а затем профессора Г. А. Мушеля. В 1964 году как пианист он участвует во II Межреспубликанском конкурсе молодых музыкантов-исполнителей республик Средней Азии и Казахстана и завоевывает диплом III степени.

Занятия в консерватории М. Бурштин совмещает с работой концертмейстера и артиста оркестра, а после окончания с отличием фортепианного факультета в 1966 году его оставляют на кафедре специального фортепиано в качестве преподавателя. В 1968 году, окончив композиторский факультет, Бурштин возвращается во Фрунзе и работает в Киргизском государственном институте искусств им. Б. Бейшеналиевой преподавателем, затем старшим преподавателем, и. о.доцента, доцентом, и. о.профессора.
В 1974—1975 года прошёл стажировку на факультете повышения квалификации Московской консерватории им. П.Чайковского (рук. Я. И. Мильштейн).
В 1981 году завершил фортепианное образование в асситентуре-стажировке Уральской консерватории им. М.Мусоргского (рук. И. З. Зетель)

Творчество 
М. Бурштин являлся одним из ведущих пианистов-исполнителей республики, первым исполнителем многих фортепианных и камерно-инструментальных произведений киргизских авторов.

Член Союза композиторов Киргизии с 1969 года, Израиля (с 1993 года). Заслуженный деятель культуры республики Кыргызстан (1990).

Творчество М. Бурштина обширно и многообразно. Интересы композитора выходят за рамки привычного круга образных и жанровых представлений, сложившихся в киргизском профессиональном музыкальном искусстве. Композитор смело экспериментирует с жанровыми моделями искусства прошлого и настоящего, пользуясь при этом кардинально новыми средствами музыки XX столетия в области формы, лада, гармонии, полифонии, метро-ритма, инструментовки. И если в ранних сочинениях эти эксперименты ещё не характеризовали стиля автора, за ними не всегда можно было увидеть авторское «лицо», то в сочинениях последних лет Бурштин добивается (не отказываясь от эксперимента) органичности и художественной убедительности. Ориентируясь на них, можно говорить о постепенно выкристаллизовывающемся стиле автора. При всем многообразии творческих устремлений следует подчеркнуть одно из главных качеств музыки Бурштина — во многих сочинениях композиторов творчески преломляет традиции киргизской народной музыки.

Сочинения 
Для симфонического оркестра
 Скерцо (1965)
 Первая симфония (1967)
 Симфоническая поэма (1968)
 Вторая симфония (1970)
 Ода (к 50-летию образования СССР, 1972)
 Рапсодия-баллада «Памяти Виктора Хары» (1976)
 Иссык-Кульский этюд (1977)
 Дунганская сюита (1980)
 Партита (1980)
Для малого симфонического оркестра
 «Еврейские танцы»(1993)
Для фортепиано с оркестром
 Музыка (1965)
 Первый концерт (1966)
 Вариации в форме рондо (1967)
 Концертино (1968)
 Второй концерт (1969)
 Третий концерт (1971)
 Поэма-рапсодия (к 50-лстию образования Киргизской ССР, 1973)
 Концертино № 2 (1978)
 сюита «Афоризмы» (1978)
 Фантазия (1979)
 Концерт для двух фортепиано с оркестром (1980)
 Концерт для ф-но в 4 руки с оркестром(1998)
 Ария для струнного оркестра (1968)
 Дивертисмент для эстрадного оркестра (1968)
 Марш для духового оркестра (1978)
 «Кош кайрык» для оркестра киргизских народных инструментов (1981)
Камерные ансамбли
 Вариации для струнного трио (1963)
 «Фугообразнос» для квартета медных духовых (1964)
 Камерная фантазия для скрипки с фортепиано (1966)
 «Триптих» для квартета деревянных духовых (1967)
 Дуэт для виолончели с фортепиано (1971)
 Дуэт для гобоя с фортепиано (1975)
 Вариации на тему А. Малдыбаева для виолончели с фортепиано (1977)
 Сюита «Афоризмы» для фортепиано, скрипки и виолончели (1981)
Сонаты
 для ксилофона с фортепиано (1964)
 для виолончели с фортепиано (1964)
 для альта с фортепиано (1975)
 для кларнета с фортепиано (1975)
 для виолончели с фортепиано (1976)
 для гобоя с фортепиано(1983)
 для скрипки с фортепиано (1989)
 для ансамбля скрипачей «Дифирамб»(1970)
 Триптих ВАСН(198)
 Сонатины для виолончели с фортепиано (1971)
 для тубы с фортепиано(1989)
 Элегия, Интрада для ансамбля виолончелистов (1977)
 для ансамблей флейтистов Триптих(1991)
 «Маленькая сюита»(2008)
 Пьесы
Для стр.квартета
 «Героическая элегия»(1984)
 «Ат Чабыш»(1989)
 «Три хасидские мелодии»(1993)
Пьесы для различных инструментов соло и с фортепиано
 для фортепиано соло 5 сонат(1965, 1974, 1974, 1975, 1990)
 Пьесы, циклы, сюиты, вариации
 7 концертных транскрипций сочинений К. Орозова, Ы. Туманова,А.Огонбаева
 около 20 каденций к концертам И. А. Бенды, В. А. Моцарта, Л. Бетховена
Для двух фортепиано
 Соната (1964)
 Концерт (1980)
 Пьесы
Для фортепиано в 4 руки
 Соната(1986)
 «Чаплиниана»(1990)
 «Еврейские танцы»(1990)
 «Еврейские мелодии»(1990)
 Пьесы, циклы, сюиты
Транскрипции сочинений других композиторов
 романсы на стихи Ю. Тувима, Д. Гофштейна, С. Мануйлова, Ю. Александрова
 вокальные циклы на слова Э. Межелайтиса(1966); Ф. Г. Лорки(1987)
 свыше 60 обработок киргизских песен
 13 обработок дунганских песен П. Шамрова
 обработки русских, украинских, еврейских татарских песен
 музыка к спектаклям «Клоп» В Маяковского, «Хитроумная влюбленная» Лопе де Вега,
 Завершение и редакция неоконченной Сонаты для ф-но в 4 руки В. А. Моцарта соль мажор, К. 357(497а).

Библиография 
 Склютовская Т. «В ногу со временем» — «Кыргызстан маданияты», 1977, 12 мая,
 Богданова А. «Перспективы обнадёживают» — «Советская музыка», 1972, № 5, с 21—24,
 Бородулина И. Творческая встреча — «Знамя Победы», 1979, 22 декабря,
 Касымалиева 3. «Вечер М. Бурштина» — Сов. Киргизия, 1980, 12 января
 Лауреат конкурса — «Иссык-Кульская правда», 1976, 8 октября,
 Роман В. Камерный концерт по телевидению — «Вечерний Фрунзе», 1976, 25 декабря,
 Рубаха Е. И. «Пианист и композитор» — «На смену» 1979, 9 октября
 Рубаха Е. «Симфония для рояля» — «На смену» 1981, 22 октября,
 Сокольская К. "Музыкальный привет Киргизии " — «На смену» (Свердловск), 1978, 1 мая,
 Хамиди Л. Искусство объединяет — «Огни Алатау» (Алма-Ата), 1981, 10 февраля
Статьи в израильской русскоязычной перидике А.Баршая, Я. Сорокера, Р. Шамис, И. Шейхатович, П. Юхвидина и др.

Примечания

Ссылки 
 Михаил Григорьевич Бурштин на Викиливре-ру
 Михаил Григорьевич Бурштин — Ноты детских произведений в нотной библиотеке проекта «Детское образование в сфере искусства России»
 Михаил Бурштин в книге  А. Г. Кузнецов «Творцы и интерпретаторы» — Бишкек, 2009 с 103
 Композиторы Киргизии — Михаил Бурштин
 Лауреат первой премии Всероссийского открытого конкурса фортепианных дуэтов «За роялем вдвоем» имени Александра Бахчиева, 2013 — Михаил Бурштин
 Михаил Бурштин — на MusicaNeo.com

Выпускники Узбекской консерватории
Заслуженные деятели культуры Киргизии